Gerard Romero (Vilanova i la Geltrú, 27 de desembre de 1985) és un periodista i retransmissor en directe professional català, especialment conegut pel seu canal de reproducció a Twitch Jijantes FC. Prèviament, havia repassat l'actualitat esportiva a la ràdio convencional, durant 14 anys, des de l'emissora catalana RAC1 —fins que hi fou apartat i decidí prioritzar les retransmissions pel seu compte la tardor del 2021.

Romero té més de 450.000 seguidors a Twitch, plataforma en la qual retransmet diàriament sobre futbol i especialment en relació amb el FC Barcelona. Les seves emissions són majoritàriament en castellà, per bé que inclou un percentatge creixent d'expressions i interaccions en català i hi manté les entrevistes fetes en català sense traduir-les, a banda de recursos humorístics i originals com ara la realització d'una haka per cada nou subscriptor del canal. Es tracta d'un dels referents futbolístics d'aquest entorn digital, amb diverses col·laboracions amb d'altres streamers de renom com el locutor basc Ibai Llanos Garatea o el futbolista uruguaià Luis Alberto Suárez Díaz. El 2023 va guanyar el premi Esland a la millor cobertura informativa.

És un dels impulsors de la Kings League, on presideix l'equip Jijantes FC.

Referències 

Periodistes vilanovins
Twitchers catalans